Berkeley Language Center, departament de la Universitat de Califòrnia a Berkeley dedicat al suport a l'ensenyament dels idiomes
 Cèl·lula binivell (del seu nom en anglès Bi-Level Cell), element electrònic de memòria capaç d'emmagatzemar dos bits d'informació
 blc també és el codi ISO 639-3 del nuxálk, llengua parlada pels nuxálks del Canadà
 Blc. també és l'abreviatura de Brassolaeliocattleya, planta d'interior híbrida d'orquídia